Требель:

Топонимы и гидронимы 
 Требель (Вендланд) — коммуна в Германии, на земле Нижняя Саксония.
 Требель (река) — река в Германии, в Западной Померании.

Персоналии 
 Требель, Адриан (род. 1991) — французский футболист.